2 miejscowości w Polsce:
 Zajdy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko
 Zajdy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Świętajno

Inne:
 Zajdy – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko